Ото Лудвиг Преминджър () е австрийско–американски режисьор.

Биография 
Той е роден на 5 декември 1905 г. във Визниц, Северна Буковина (по това време част от Австро-Унгария) в семейството на юрист от еврейски произход, който през следващите години достига до поста главен прокурор. Ото Преминджър започва работа в театъра във Виена, първоначално като актьор, а след това и като режисьор. От началото на 30-те години режисира и филми, а през 1936 г. заминава за Съединените щати, където продължава да режисира в театъра и киното. За три свои филма, „Лора“ („Laura“, 1944), „Анатомия на едно убийство“ („Anatomy of a Murder“, 1959) и „The Cardinal“ (1963), е номиниран за наградата Оскар за режисура.

Ото Преминджър се разболява от болестта на Алцхаймер. Умира на 23 април 1986 г. в Ню Йорк от рак на белия дроб.

Избрана филмография

Като режисьор

За него

Източници

Външни препратки 
 
 

Австрийски актьори и актриси
Австрийски режисьори
Американски режисьори
Американски филмови продуценти
Евреи в Украйна
Евреи в САЩ
Починали в Ню Йорк
Починали от рак